

Termin -{SMO}- ima više značenja.

 Zaglađeni receptori, oznaka za zaglađene (engl. -{Smoothened}-) GPCR receptore.
 Sekvenciona minimalna optimizacija, brz metod za rešavanje velikih kvadratnih programskih problema.
 Svetska meteorološka organizacija 
 Spermin oksidaza, enzim
 Stiren monooksigenaza, enzim